Ратуша:

 Ратуша — орган городского или посадского управления и самоуправления; название здания, где этот орган заседает.
 Ратуша — здание городского управления города Бохум.
 Ратуша — ратуша, расположенная в историческом центре Брюсселя на площади Гран-Плас.
 Ратуша — здание городского управления в районе Бюр города Гельзенкирхен.
 Ратуша — здание заседаний городского и коммунального совета столицы Лихтенштейна, Вадуца.
 Ратуша — памятник архитектуры, располагается на Ратушной площади в Старого города Вильнюса.
 Ратуша — одна из нескольких сохранившихся в Белоруссии городских ратуш, расположена в историческом районе Витебска.
 Ратуша — здание городского управления города Виттен.
 Ратуша — одна из достопримечательностей города Йоэнсуу.
 Ратуша — бывшее здание городского магистрата в Каменце-Подольском.
 Ратуша — здание городского совета Лидса.
 Ратуша — одна из нескольких городских ратуш Белоруссии, находится в г. Могилёве.
 Ратуша — здание городского управления города Оберхаузен.
 Ратуша — монументальное здание заседаний городского совета Осло.
 Ратуша — здание, служившее резиденцией органа рижского городского самоуправления (Рижского рата).
 Ратуша — станция Си-Трэйна в Калгари.
 Ратуша — старинное здание Цюриха.
 Ратуша — здание городского управления в районе Эльберфельд немецкого города Вупперталь.
 Ратуша — здание городского управления города Эссен.
 Ратуша — это центральное местное и финансовое сословное учреждение города Москвы. Существовало с 1699 по 1720 годы.

 «Ратуша» — футбольный клуб, Каменец-Подольский.

См. также 
 Венская ратуша (нем. Wiener Rathaus) — расположена на площади Фридриха Шмидта.
 Веттерская ратуша — здание городского управления города Веттер.
 Ивано-Франковская ратуша — здание в центре города Ивано-Франковска на площади Рынок.
 Минская городская ратуша — административное здание в центральной части Минска.
 Старая ратуша
 Новая ратуша